Жадро — деревня в Звонской волости Опочецкого района Псковской области России
 Жадро — озеро в Звонской волости Опочецкого района Псковской области России
 Жадро — озеро в Гультяевской волости Пустошкинского района Псковской области России